Аверинская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Двиницкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Двиницкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 66 км, до центра муниципального образования Самсоновской — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Мирный, Захаровская, Орловская.

По переписи 2002 года население — 67 человек (35 мужчин, 32 женщины). Всё население — русские.

Известные уроженцы 
Мизинцев Михаил Евгеньевич (род. 1962) — российский военачальник, генерал-полковник.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района